"Brezovica" pode ser:
 Brezovica (Vlasotince), localidade na Sérvia
 Nova Brezovica, localidade na Sérvia
 Stara Brezovica, localidade na Sérvia
 Brezovica (Trstenik), localidade na Sérvia
 Brezovica (Ub), localidade na Sérvia
 Brezovica (Čačak), localidade na Sérvia
 Brezovica (Gornji Milanovac), localidade na Sérvia
 Brezovica (Prešov), localidade na Eslováquia
 Brezovica (Žilina), localidade na Eslováquia
 Brezovica (Eslovênia), localidade

Ver também
 Brezovice (Valjevo), localidade na Sérvia
 Brezovice (Krupanj), localidade na Sérvia

Desambiguações de topônimos